Toponímia:
 Rincón de Ramírez, entitat de població de l'Uruguai
 Illes Diego Ramírez, grup d'illes i illots de Xile 
 Biografies:
 Agustín Ramírez
 Alejandro Tadeo Ramírez Álvarez (San José, Costa Rica, 1988), jugador d'escacs costa-riqueny
 Alícia Ramírez Gomis (Canes, França, 1970), actriu i presentadora de televisió valenciana d'origen francès
 Andrés Ramírez Gandullo (El Garrobo, 1956), futbolista espanyol
 Andreu Ramírez Parés (Taradell, província de Barcelona, 1901 – Vic, 1995), músic i compositor, autor de goigs i peces litúrgiques
 Cristóbal Ramírez de Cartagena (? - Lima, 1594), llicenciat en lleis i polític espanyol
 Ildefons Ramírez de Arellano (1624), pilot i geògraf de Xàtiva
 Juan de Dios Ramírez Heredia (Puerto Real, Cadis, 1942), advocat i polític espanyol 
 Lleonard Ramírez i Viadé (Barcelona, 1928), activista polític català
 Luis Ramírez de Lucena (~1465 - ~1530), jugador i escriptor d'escacs espanyol
 Maiorga Ramírez Erro (Pamplona, 1976), polític navarrès
 María Teresa Ramírez (València, 1939 - 1998), vedet de revista valenciana
 Martín Ramírez Ramírez (Bogotà, 1960), ciclista colombià professional entre 1984 i 1990
 Miguel Ramírez Pérez (Santiago de Xile, 1970), futbolista xilè 
 Robert Ramírez i Balcells (1943), polític català i alcalde de Sant Just Desvern (1979-1983)
 Rubén Ramírez Hidalgo (1978, Alacant), tennista valencià
 Sanç Ramírez (~1042 – 1094), Rei d'Aragó i Pamplona (1076-1094)